Edvard Ehrenstéen kan syfta på:

Edvard Ehrenstéen (1620–1686), svensk diplomat och ämbetsman
Edvard Ehrenstéen (1664–1711), svensk militär